Lagarrigue, puede referirse a: 

Lagarrigue (Lot y Garona), comuna francesa situada en Lot y Garona.
Lagarrigue (Tarn), comuna francesa situada en Tarn.